Baling (district), een district in de Maleisische deelstaat Kedah
 Baling (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Baling